Adam Mazurkiewicz (ur. 1952) – polski inżynier, naukowiec, prof. dr hab.
 Adam Mazurkiewicz – polski bioinżynier, naukowiec, dr hab.
 Adam Mazurkiewicz – polski filolog, literaturoznawca, dr hab.

Przypisy